Wálter López Cardenas (1977-2015), Hondurees voetballer 
 Walter López Castellanos (1980), Guatemalteeks voetbalscheidsrechter
 Walter Alberto López (1985), Uruguayaans voetballer
 Walter López Reyes, Hondurees politicus